Draget kan syfta på:

 Draget, Onsala – ett bostadsområde i tätorten Onsala
 Draget (fjärd) – en fjärd utanför Sundsvall
 Draget (näs) – ett näs som utgör gräns mellan Håbo kommun och Upplands-Bro kommun
 Draget, Malmön – ett fritidshusområde på ön Malmön i Sotenäs kommun
 Draget, Botkyrka kommun – ett område intill Norsborgs vattenverk i Botkyrka kommun
 Draget och Kullen – en tidigare småort i Botkyrka kommun
 Fiskarhagen + Kullen + Draget – en tidigare småort i Botkyrka kommun
 Dragets kanal – en kanal söder om Nynäshamn och skär av ön Järflotta från fastlandet